Білашківська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Білашківська сільська рада — Вінницька область, Погребищенський район
 Білашківська сільська рада — Черкаська область, Тальнівський район

Див. також 
 Білашівська сільська рада